Drehsinn steht für:
 die Rotationsrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn, die Drehrichtung
 eine der Komponenten des Sinnes zur Feststellung der Körperhaltung und Orientierung im Raum, dem  Gleichgewichtssinn